Valencia hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

Argentina 
 Valencia (Argentina), localidad del departamento Berón de Astrada.

Brasil 
 Valença (Río de Janeiro), municipio en el estado de Río de Janeiro.

Colombia 
 Valencia (Córdoba), municipio del departamento de Córdoba.
 Valencia de Jesús, corregimiento situado en el municipio de Valledupar, Cesar.

Ecuador 
 Valencia, ciudad de la provincia de Los Ríos.
 Cantón Valencia, cantón de la provincia de Los Ríos.

España 
 Valencia de las Torres, municipio de la provincia de Badajoz.
 Valencia del Mombuey, municipio de la provincia de Badajoz.
 Valencia del Ventoso, municipio de la provincia de Badajoz.
 Valencia de Alcántara, municipio de la provincia de Cáceres.
 Valencia (San Pedro de Valencia), parroquia del concello de Coristanco, provincia de La Coruña.
 Valencia, lugar de dicha parroquia.
 Valencia de Don Juan, municipio de la provincia de León.
 Valencia de Aneu, localidad del municipio de Alto Aneu, provincia de Lérida.
 Valencia del Sil (San Bernabé de Valencia), parroquia del concello de Vilamartín de Valdeorras, provincia de Orense.
 Valencia del Sil, lugar de dicha parroquia.
 Valencia de la Encomienda, localidad del municipio de Valdelosa, provincia de Salamanca.
 Comunidad Valenciana
 Provincia de Valencia.
 Valencia, ciudad y capital de la provincia homónima.
 Valencia la Vella, localidad del municipio de Riba-roja de Túria.
 Área metropolitana de Valencia.
 Circunscripción electoral de Valencia.
 Golfo de Valencia
 Valencia (vino), denominación vinícola.

Estados Unidos 
 Valencia (California).
 Valencia (Nuevo México).
 Valencia (Pensilvania).
 Condado de Valencia, en el estado de Nuevo México.
 Valencia West (Arizona).

Filipinas 
 Valencia (Bohol), en la provincia de Bohol, región de Bisayas Centrales.
 Valencia (Bukidnon), en la provincia de Bukidnon, región de Mindanao del Norte.

Francia 
 Valence (Drôme), antiguamente Valencia de Francia.

México 
 Valencia (México), en Veracruz-Llave.

Portugal 
 Valença (Portugal), comúnmente conocida como Valença do Minho, a veces Valencia del Miño.

Trinidad y Tobago 
 Valencia (Trinidad y Tobago), Sangre Grande.

Venezuela 
 Municipio Valencia (Carabobo), municipio del estado Carabobo.
 Valencia (Venezuela), ciudad capital del estado Carabobo.
 Área Metropolitana de Valencia.
 Lago de Valencia, segundo mayor lago de Venezuela.

Astronomía 
 (5941) Valencia, asteroide del cinturón de asteroides.

Biología 
 Valencia (género), género de la familia Valenciidae.
 Valencia hispanica, especie de dicho género.

Deportes

España 
 Valencia Club de Fútbol.
 Valencia Basket.
 Club de Fútbol Americano ADT Valencia Firebats.
 Balonmano Sagunto Mar Valencia, club de balonmano femenino.
 Valencia FS, Armiñana Valencia, club de fútbol sala.

Venezuela 
 Club Voleibol Industriales de Valencia, equipo de voleibol profesional de Venezuela.
 Industriales de Valencia, equipo desaparecido de béisbol profesional de Venezuela.

Historia 
 Valentia (provincia romana)
 Blntla, ciudad citada en el pacto de Teodomiro el año 713.
 Cantón Valenciano
 Ducado de Valencia
 Reino de Valencia, reino hispánico desde el  hasta el .
 Taifa de Valencia
 Valentia Edetanorum

Lingüística 
 Argumento verbal, complemento requerido obligatoriamente por un verbo.
 Valenciano, lengua romance hablada en la Comunidad Valenciana.

Personas 
 Adolfo Valencia, futbolista colombiano.
 Adrián Valencia, batería argentino del grupo Almafuerte.
 Antonio Valencia, futbolista ecuatoriano.
 Víctor Valencia, futbolista salvadoreño.
 Carlos Alberto Valencia, futbolista colombiano.
 Carlos Valencia, actor de teatro, cine y televisión ecuatoriano.
 Carlos Valencia, ex ciclista profesional español.
 Carlos Valencia Miranda, ingeniero, químico y político peruano.
 Diego de Valencia, noble castellano del .
 Edwin Valencia, futbolista colombiano.
 Enner Valencia, futbolista ecuatoriano.
 Fray Diego de Valencia, clérigo y poeta judeoconverso castellano del .
 Gloria Valencia de Castaño, presentadora colombiana.
 Guillermo León Valencia, periodista, abogado y político colombiano que fue presidente del mismo país.
 Guillermo Valencia, poeta y político colombiano, dos veces presidente de la República de Colombia.
 José Daniel Valencia, futbolista argentino.
 Juan José Valencia, futbolista español.
 Martín de Valencia, misionero franciscano español.
 Pedro Valencia Courbis, religioso y compositor chileno.

Psicología 
 Valencia (psicología), término para clasificar emociones.

Química 
 Valencia (química)